«Спутник» — футбольный стадион в Автозаводском районе Тольятти.

Данный стадион расположен рядом с гостиницей «Юбилейная», где как правило останавливаются все команды, которые приезжают в город играть в футбол.

С 1996 года на месте стадиона «Спутник» была автостоянка, что для 90-х годов не удивительно.

В 2002 году на единственной трибуне были установлены пластиковые кресла, постелен газон с искусственным покрытием — это и считается днём рождения стадиона.

В 2004 году на стадионе проводили свои домашние матчи дублёры самарских «Крыльев Советов».

 свой официальный матч сыграла «Лада» — на основной арене города (стадионе «Торпедо») проводились соревнования среди сотрудников «Сбербанка», и по мнению чиновников города это событие было гораздо важнее футбола во втором дивизионе чемпионата России — и «Ладе» с нижегородской «Электроникой» пришлось свой матч провести на стадионе «Спутник». Матч закончился победой хозяев 3:1 при полном аншлаге.

В 2004 году, играя на стадионе, женская команда «Лада» сделала «золотой дубль», победив в чемпионате и кубке страны.

 на стадионе состоялся матч на Суперкубок Самарской области по футболу между командами НТЦ (Тольятти) и «Локомотив» (Самара) (1:2).

На сегодняшний день «Спутник» представляет собой жалкое зрелище, как и все арены города — многие кресла выломаны, а искусственный газон давно устарел.

Значимые матчи 
 Кубок России по футболу среди женщин

Примечания

Ссылки 

Многофункциональные стадионы России
Спортивные сооружения Тольятти
Футбольные стадионы России
Автозаводской район (Тольятти)